Каргалинское сельское поселение (Каргали) — муниципальное образование в Чистопольском районе Республики Татарстан.

Граничит с Исляйкинским, Староромашкинским, Татарско-Елтанским, Татарско-Толкишским сельскими поселениями и Новошешминским районом. В состав поселения входят 2 населённых пункта: село Каргали и деревня Михайловка.

Площадь территории сельского поселения составляет 80,865 км², там проживает 2175 человек.

Глава сельского поселения — Загидуллин Марат Ахмадуллович. 

Адрес администрации: 422971, Россия, РТ, Чистопольский район, с. Каргали, ул. Чапаева, д. 10.

Примечания

Ссылки 
 Каргалинское сельское поселение на портале Чистопольского района

Муниципальные образования Чистопольского района
Сельские поселения Татарстана